Karczyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Karczyn, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Karczyn, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Karczyn, un village dans la voïvodie de Lubusz